Rossenbach ist Ortsname von 
 Rossenbach, Waldbröl, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen 
 Rossenbach (Morsbach), Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen 

Rossenbach ist Familienname von 
 Christa Rossenbach († 1992) deutsche Schauspielerin 
 Sven Rossenbach (* 1966), deutscher Musiker und Komponist

Siehe auch:
 Rosenbach
 Rossbach
 Rossenbeck